Niemcy:
 Bramstedt – dzielnica gminy Hagen im Bremischen w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven
 Bad Bramstedt – miasto w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg
 Bramstedt – dzielnica miasta Bassum

Osoby:
 Ernst Kohn-Bramstedt – brytyjski historyk